Cantagalls (Argençola), muntanya del municipi d'Argençola (Anoia)
 Cantagalls (Sant Martí de Tous), muntanya del municipi de Sant Martí de Tous (Anoia)
 Cantagalls (Talamanca), muntanya del municipi de Talamanca (Bages)